Aegapheles är ett släkte av kräftdjur. Aegapheles ingår i familjen Aegidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Aegapheles